Tintagel bezeichnet:
 Tintagel, Ortschaft in der Grafschaft Cornwall, England
 Tintagel Castle, Burg nahe der gleichnamigen Ortschaft
 Tintagel (Arnold Bax), sinfonische Dichtung von Arnold Bax aus den Jahren 1917 bis 1919
 HMS Tintagel, Schiff der Royal Navy